Аманта́й Айтмырза́евич Догала́ков () — казахстанский ветеринар, партийный и государственный деятель; депутат Верховного Совета Казахской ССР XII созыва (1990—1993).

Биография 
Родился 9 января 1946 года в селе Сарбулак Жанасемейского района Семипалатинской области.

С 1963 года, окончив Знаменскую среднюю школу-интернат, работал учителем начальной школы села Чинжи (Шынжы) Жанасемейского района. В 1973 году окончил Семипалатинский зооветеринарный институт по специальности «ветеринария». Работал в Жанасемейском районе: начальником дезотряда районной ветеринарной станции (1973—1975), главным ветеринарным врачом колхоза имени К.Маркса (с 1976), заместителем председателя колхоза имени К.Маркса (с 1978), директором совхоза «Жанасемейский» (1981—1991).

В 1991 году — первый секретарь Жанасемейского райкома КПСС.

В 1990—1993 годы являлся депутатом Верховного Совета Казахской ССР XII созыва; одновременно в 1992—1994 годы возглавлял Жанасемейскую районную администрацию.

С апреля 1994 года работал в администрации Семипалатинской области: заместитель председателя территориального комитета по госимуществу, председатель комитета по земельным отношениям и землеустройству, начальник земельной инспекции (1997—2002). В 2002—2009 годы — начальник управления сельского хозяйства города Семей. В 2009 году вышел на пенсию.

В 2009—2012 годы — заместитель директора по хозяйственной части городского дома культуры (Семей), с 2012 — председатель городского Совета ветеранов.

Избранные труды 
 Догалаков А. Служение людям и родной земле // Вести Семей. — 2013. — 30 апреля. — С. 6.

Награды 
 Орден «Дружба народов»
 орден «Курмет» (2016) — за вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, активную общественную деятельность и большой вклад в развитие сельского хозяйства;
 медали:
 10 лет независимости Республики Казахстан,
 10 лет Конституции Республики Казахстан,
 10 лет Астане,
 50 лет Целине,
 10 лет Парламенту Республики Казахстан;
 Почётная грамота президента Республики Казахстан (2016);
 Грамота акима Восточно-Казахстанской области — за долголетний, безупречный труд и большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства
 Почётный гражданин Восточно-Казахстанской области (13.12.2017) — за активное участие в ветеранском движении;
 нагрудный знак «Отличник образования Казахской ССР».

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Семипалатинского зооветеринарного института
Директора совхозов
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва
Почётные граждане Восточно-Казахстанской области
Отличники народного просвещения Казахской ССР